Radio 1 o Radio One più comunemente si riferisce a:

Emittenti radiofoniche 
 Rai Radio 1 – prima rete radiofonica della Rai
 BBC Radio 1 – prima rete radiofonica della BBC
 Radio Gorizia 1 – emittente radiofonica di Gorizia
 Radio SRF 1 – emittente radiofonica svizzera
 Radio 1 – emittente radiofonica spagnola

Altro 
 Radio 1's Live Lounge 2 – raccolta di tracce ascoltate sullo show di Jo Whiley di BBC Radio 1 pubblicata nel 2007
 Radio Jesto libero Vol. 1 – album del rapper Jesto